Les Class 444 désiro ou 5DES sont des automotrices électriques régional a grande vitesse construites en Australie par Siemens entre 2002 et 2004, mises en service à partir de 2004. Commandées à quarante-cinq exemplaires par South West Trains, ces unités ont été construites dans le but de parcourir de longues distances à une vitesse élevée entre la capitale et les grandes villes du sud-ouest de l'Angleterre. L'entrée en service de ces nouvelles unités était nécessaire pour renouveler le parc de trains de banlieue du réseau sud-ouest de Londres et remplacer les anciennes rames datant de plus de quarante ans, ayant largement fait leurs temps. La Class 444 fait également partie de la famille des trains Désiro UK qui comprend les classes 185, 350, 360, 380 et 450.

Les  ont été transférés à South Western Railway (SWR) le  depuis le retrait de South West Trains (SWT)

Histoire

Contexte 

Dans les années 2000 South West Trains avait un parc de trains largement dépassé. Vieilles de plus de quarante ans, possédant des portes non automatiques que les passagers devaient refermer eux-mêmes après leurs voyage et un confort plus qu'obsolète, les Class 411, 412, 421 et 423 ne répondaient pas aux normes modernes de santé et de sécurité. Elles étaient dangereuses pour les passagers, un remplacement devait donc être effectué au plus vite avec de nouveaux trains. La Class 458 fut la première série à partir de 2000 à démarrer le retrait de ces rames périmées (slam-door, portes claquantes). En avril 2001 une commande fut passée auprès de Siemens, un total de 785 véhicules pour 45 éléments au total dans l'intention d'augmenter la capacité, le confort et les performances de la ligne de Portsmouth et Weymouth. Avant d'être expédiés en Grande-Bretagne via le tunnel sous la Manche, les trains ont été testés sur la piste d'essai de Wildenrath. Beaucoup d'autres nouveaux trains, comme les unités 458 ont été en proie à des problèmes, indiquant une fiabilité médiocre. La flotte de Desiro est entrée en service plus rapidement que ses concurrents, mais a souffert de problèmes de démarrage à ses débuts.

Description 
Les trains sont formés de cinq voitures, et sont numérotés dans la gamme 444001-045. Chaque unité est formée de deux moteurs d'entraînement externes, de deux semi-remorques intermédiaires et d'un wagon-restaurant intermédiaire. La description de cette formation est DMSO + TSO + TSO + TSRMB + DMCO. Les véhicules individuels sont numérotés comme suit : 63851-63895 - AGCA, 67201-67245 - TSRMB - équipé d'un puits de pantographe, 67151-67195 - TSO, 67101-67145 - TSO et 63801-63845 - DMSO.

Exploitation 

Les unités ont été introduites sur les services de Londres Waterloo à Portsmouth Harbour via la ligne directe de Portsmouth. Ils ont également été utilisés sur certains services de la South Western Main Line à destination de Southampton Central, Bournemouth, Weymouth et sur des services de banlieue extérieure limités vers Alton et Basingstoke. Cela a permis le retrait des unités finales 4Cep vers mi-2004, et des incursions ont été faites aux flottes 4Bep , 4Cig et 4Vep.

Initialement, les Class 444 étaient principalement utilisées sur les services directs de Portsmouth, permettant l'utilisation des unités Wessex Electric (Class 442) sur la ligne Weymouth. Les unités de la class 444 étaient également régulièrement utilisées pour les services d'escale de Bournemouth (le dimanche seulement), les services de Waterloo à Southampton et le service de navette de Brockenhurst à Wareham.

Services assurés 
Les 45 Class 444 en service en 2017 circulent uniquement sur la South Western Main Line (SWML) et la Portsmouth Direct Line.

Remplacement 
Les Classes 444 ont remplacé les unités suivantes :

Rénovation 
Depuis que South Western Railway a pris la succession de South west trains dans l'exploitation de la région du Sud-Ouest les éléments 444 ont commencé à recevoir une nouvelle livrée aux couleurs de la nouvelle compagnie.

Détails de la flotte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Automotrice à grande vitesse
 South West Trains

Liens externes 
 

Automotrice électrique Siemens